Села:
 Гайове — Вінницька область, Барський район
 Гайове — Волинська область, Луцький район
 Гайове — Київська область, Броварський район
 Гайове — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Гайове — Луганська область, Луганський район
 Гайове — Полтавська область, Кобеляцький район
 Гайове — Полтавська область, Кременчуцький район 
 Гайове — Херсонська область, Генічеський район
 Гайове — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Гайове — Чернігівська область, Козелецький район
Селище
 Гайове — Кіровоградська область, Олександрійський район